Североафриканский кубок — футбольный турнир клубов, представляющих Французский Алжир, Французское Марокко и Французский Тунис. Разыгрывался между обладателями кубков Туниса, Марокко и 3-х алжирских лиг. В 1956 турнир был упразднён, т.к. Марокко и Тунис стали независимы и отказались от участия.

Победители

Клубы-победители

Лиги-победители

См. также 
Североафриканский чемпионат

Ссылки 
Североафриканский кубок на RSSSF

Примечания 

Североафриканский кубок